Финал Кубка Либертадорес 1995 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1995, 36-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 23 и 30 августа между бразильским «Гремио» и колумбийским клубом «Атлетико Насьональ».

В первом финальном матче 23 августа на «Олимпико Монументал» «Гремио» одержал уверенную победу со счётом 3:1 благодаря голам Жардела и Пауло Нунеса, а также автоголу защитника колумбийцев Виктора Маруланды. Избежать крупного поражения «Атлетико Насьональ» сумел на 72-й минуте, когда отличился Хуан Пабло Анхель.

В ответном матче 30 августа на стадионе «Атанасио Хирардот» команды сыграли вничью со счётом 1:1. Колумбийцам удалось выйти вперёд в самом начале встречи, забитым мячом отличился Виктор Аристисабаль. На 85-й минуте бразильский полузащитник Диньо с пенальти забил ответный мяч. В качестве победителя «Гремио» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1995, где в серии пенальти уступил нидерландскому «Аяксу» со счётом 3:4 (основное и дополнительное время закончилось без забитых мячей).

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1995
Кубок Либертадорес
Матчи ФК «Гремио»
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»
Август 1995 года
События 23 августа
Международные спортивные соревнования в Порту-Алегри
Спорт в Бразилии в 1995 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии
События 30 августа
Международные спортивные соревнования в Медельине
1995 год в Колумбии
Международные соревнования по футболу в Колумбии